Борзешти има више значења:

 Борзешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Борзешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Борзешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији